Foxfire steht für:
 Foxfire (Biolumineszenz), Leuchtphänomenen von Holz zersetzenden Pilzen
 Foxfire (Film), amerikanisches Filmdrama von 1996